Saint-Arroman puede referirse a: 

 Saint-Arroman, comuna francesa situada en Gers.
 Saint-Arroman, comuna francesa situada en Altos Pirineos.